In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Bezirkswahlen in Bayern ab 1954 angegeben. Aufgelistet werden die für die Bezirke Bayerns ermittelten Gesamtergebnisse. Es werden nur die wichtigsten Parteien und Wählergruppen berücksichtigt. Bei der Sitzverteilung werden alle Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die im jeweiligen Bezirk Sitze gewonnen haben. Eine explizite Sperrklausel gibt es nicht.

Die Bezirke werden in der amtlichen Reihenfolge aufgeführt.

Bezirk Oberbayern 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Bezirk Niederbayern 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Bezirk Oberpfalz 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Bezirk Oberfranken 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Bezirk Mittelfranken 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Bezirk Unterfranken 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Bezirk Schwaben 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten 

1 Grüne 1978: AUD, eine der Vorgängerparteien der Grünen

Weblinks 

 Leitseite für die Bezirkswahlen

Bezirkswahlen in Bayern